Plusieurs régiments du Royaume de France ont reçu la dénomination « régiment de Montmorency » :
 Infanterie
 Le régiment de Montmorency (1600-1601)
 Le régiment de Montmorency (1721-1740) 
 Le régiment de Montmorency-Logny (1761-1762)

 Cavalerie
 Le régiment de Montmorency dragons

Homonymie d'unités militaires